Андрейцево — название населённых пунктов в России:

 Андрейцево — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Андрейцево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Андрейцево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Андрейцево — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Андрейцево — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Андрейцево — упразднённая деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Андрейцево — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Андрейцево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Андрейцево — деревня в Угличском районе Ярославской области.